Гран-при Испании 2004 года — пятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2004 года. Прошёл на автодроме Каталуния-Монтмело в Испании. Соревнования состоялись 9 мая 2004 года.



Происшествие 
В то время, когда гонщики выполняли прогревочный круг, человек по имени Джимми Джамп пробежал через стартовую зону, после чего был задержан охраной. Джимми называют популярной личностью, пользующейся заслуженным вниманием поклонников в первую очередь благодаря аналогичным выходкам, творимым на футбольных матчах. Такое поведение на футболе завоевало любовь фанов, с радостью ожидающих новых выходок своего любимца; в этот же раз Джамп оказался под огнём критики, обвинившей его в ненужном риске для жизней гонщиков, даже несмотря на то, что на прогревочном круге гонщики едут с пониженной скоростью.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Испании